Кольбер-Шабане () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кольбер-Шабане, Луи Пьер Альфонс де (1776—1843) — французский военный деятель, генерал-лейтенант, участник революционных и наполеоновских войн.
 Кольбер-Шабане, Огюст Франсуа-Мари де (1777—1809) — французский военный деятель, бригадный генерал.
 Кольбер-Шабане, Пьер Давид де (1774—1853) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон, участник революционных и наполеоновских войн.